Winslow-Riff ist der Name zweier Korallenriffe im Pazifik:

 im Bereich der Phoenixinseln, siehe Winslow-Riff (Phoenixinseln)
 im Bereich der Cookinseln, siehe Winslow-Riff (Cookinseln)